Община Баня-Лука или Град Баня-Лука () — община (город) в центре северо-западной части Республики Сербской в составе БиГ. Центр общины находится в собственно городе Баня-Лука.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины (Града Баня-Лука) составила 199 191 человек, по переписи 1991 года —  195 692 человека.

Этнический состав населения общины Баня-Лука по переписи 1991 года:
 Сербы — 106 826 (54,58 %)
 Хорваты — 29 026 (14,83 %)
 Мусульмане — 28 558 (14,59 %)
 Югославы — 23 656 (12,08 %)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 7626 (3,92 %)
всего: 195 692

Населённые пункты 
В состав общины входят 54 населённых пункта, в том числе город Баня-Лука.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт города и общины Баня-Лука 

Общины Республики Сербской